Дани́тра Вэнс (; 21 августа 1954, Чикаго, Иллинойс, США — 21 августа 1994,  , Иллинойс, США) — американская актриса, комедиантка и певица. Наиболее известна как участница музыкально-юмористической телепрограммы «Субботним вечером в прямом эфире» в 1985—1986 гг.

Смерть 
40-летняя Шивон скончалась 21 августа 1994 года в  (штат Иллинойс, США) после 4-х лет борьбы с раком молочной железы.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Комики США
Женщины-комедианты
Умершие от рака молочной железы
Лауреаты премии Obie